Die Schneekönigin steht für:

 Die Schneekönigin, Märchen von Hans Christian Andersen

Filme:
 Die Schneekönigin (1957), sowjetischer Zeichentrickfilm von Lew Konstantinowitsch Atamanow
 Die Schneekönigin (1964), westdeutscher Fernsehfilm von Wolfgang Spier
 Die Schneekönigin (1967), sowjetische Märchenverfilmung von Gennadi Kasanski
 Die Schneekönigin (1986), finnische Märchenverfilmung von Päivi Hartzell
 Die Schneekönigin (2002), US-amerikanische Märchenverfilmung von David Wu
 Die Schneekönigin – Eiskalt verzaubert (2012), russisches Computertrickmärchen von Maxim Sweschnikow und Wladlen Barbe
 Die Schneekönigin (2014), deutsch-finnische Märchenverfilmung von Karola Hattop

Opern:
 Die Schneekönigin (Hülsberg), Kinderoper von Esther Hilsberg (2002/2003)
 Die Schneekönigin (Manneke), Kinderoper von Daan Manneke (2003)
 Die Schneekönigin (Valtinoni), Kinderoper von Pierangelo Valtinoni (2010)
 Die Schneekönigin (Lange), Familienoper von Marius Felix Lange (2016)

Siehe auch:
 Die Eiskönigin
 Die Eisprinzessin
 The Snow Queen